A Supercopa Europeia de 1995 foi disputada entre AFC Ajax e Real Zaragoza. O resultado da partida (1ª e 2ª mão) foi de 5-1.

Detalhes

1ª mão

2ª mão

1995